Вениамин Васильевич Егоров (1933—1983) — новатор целлюлозно-бумажной промышленности. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
В 1951 окончил Кондровское ремесленное училище, направлен на Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат, где работал подручным сушильщина на бумажной машине № 2/

В дальнейшем трудился накатчиком, сушильщиком, сеточником.

Принимал участие в пуске и освоении бумагоделательных машин № 4, 5 и 6, внес ряд ценных рационализаторских предложений, в том числе по модернизации буммашины № 2.

С 1970 г. и до выхода на пенсию работал заместителем начальника бумажной фабрики № 3.

Член Карельского обкома КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва .

Примечания

Литература 
 Гультяй, П. Стремление : очерк / Павел Гультяй. — Петрозаводск: Госиздат Карел. АССР, 1961. — 38 с.
 Яковицкий В. Всегда в почёте // Призвание: Рассказы о Героях Соцтруда. Петрозаводск, 1975
 Литвинов В. И. Горизонты бумажников: Опыт Кондопожского ордена Ленина ЦБК имени С. М. Кирова. М., 1980.

Ссылки 
 Имена великой страны

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва